Пётр Грессер:
 Грессер, Пётр Александрович (1799—1865) — генерал-лейтенант, директор Александровского кадетского корпуса.
 Грессер, Пётр Аполлонович (1833—1892) — генерал-лейтенант, Волынский и Харьковский губернатор, градоначальник Санкт-Петербурга.